Ordes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ordes (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Ordes (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar